Richard de Reviers est le nom porté par plusieurs membres de la famille de Reviers.
 Richard de Reviers (mort en 1107), seigneur de Reviers
 Richard de Reviers (mort en 1162),  comte de Devon, petit-fils du précédent
 Richard de Reviers (mort en 1193),  comte de Devon, fils du précédent